«Приключе́ния То́ма Со́йера» () — вышедшая в 1876 году повесть Марка Твена о приключениях мальчика, живущего в небольшом американском городке Сент-Питерсберг (Санкт-Петербург) в штате Миссури. Действие в книге происходит до событий Гражданской войны в США, при этом ряд моментов в этой книге и её продолжении, «Приключениях Гекльберри Финна», а также обстоятельства жизни автора, во многом легшие в основу книг, уверенно указывают на первую половину 1840-х годов.

Существует как минимум 9 переводов на русский язык, один из которых принадлежит К. И. Чуковскому (1929).

Сюжет 
Том Сойер — веселый и шаловливый мальчик примерно двенадцатилетнего возраста, живёт у тёти Полли, сестры своей покойной матери. В повести описываются различные приключения Тома и его друзей на протяжении нескольких месяцев.

В ходе этих приключений он успевает найти свою любовь (Бекки Тэтчер), стать свидетелем убийства и разоблачить убийцу, убежать из дома, чтобы стать пиратом и пожить на острове, заблудиться в пещере и благополучно выбраться из неё, найти драгоценный клад стоимостью в двенадцать тысяч долларов и разделить его со своим другом Гекльберри Финном.

Персонажи

Главные герои

Том Сойер 
Первое появление: глава 1 «Том играет, сражается, прячется»

Мальчик в возрасте от 9 до 14 лет, чаще называется возраст 12 лет. Остроумный и хитрый лентяй, но добрый и отзывчивый, авантюрист по натуре. Любит читать, в основном приключенческую литературу. Он небольшого роста; у него русые, кудрявые волосы и голубые глаза. Уши немного торчат в стороны.

Гекльберри Финн 
Первое появление: глава 6 «Том знакомится с Бекки».

Мальчик-бродяга, лучший друг Тома, не посещающий школу и не имеющий постоянного места жительства. Из родственников у него только отец-алкоголик .

Тётя Полли 
Первое появление: глава 1 «Том играет, сражается, прячется»

Женщина, являющаяся сестрой покойной матери Тома. Воспитывает Тома, Сида и Мэри. Очень строга к Тому, в течение небольшого промежутка времени дважды наказывает его розгами.

Бекки Тэтчер 
Первое появление: глава 3 «Занят войной и любовью»

Девочка, являющаяся одноклассницей Тома, а затем и предметом его любви.
«… Прелестное голубоглазое создание с золотистыми волосами, заплетёнными в две длинные косички, в белом летнем платьице и вышитых панталончиках».

Индеец Джо 
Первое появление: глава 9 «Трагедия на кладбище». Погибает в главе 33 «Гибель Индейца Джо».

Антагонист. Метис. Убийца.

Джо Гарпер 
Первое появление: глава 3 «Занят войной и любовью»

Мальчик, являющийся одноклассником и лучшим другом Тома. «Великий военачальник». Устраивает с Томом игры в войну.

Сид Сойер 
Первое появление: глава 1 «Том играет, сражается, прячется»

Мальчик, являющийся сводным братом Тома. Тихоня, пай-мальчик и ябеда.

Мэри Сойер 
Первое появление: глава 3

«Занят войной и любовью»

Двоюродная сестра Тома.

История написания 
Фактура и, отчасти, событийная канва повести основаны на собственных воспоминаниях автора о своём детстве; его родной городок Ганнибал в штате Миссури является прототипом Санкт-Петербурга (даже его положение относительно реального Сент-Луиса выведено там же, 200 км вверх по Миссисипи). Изначально автор предназначал своё произведение взрослым читателям, но книга стала популярной среди подростков. Всего про Тома Сойера существует четыре повести: «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Том Сойер за границей» и «Том Сойер — сыщик», а также две неоконченных — «Заговор Тома Сойера» и «Школьная горка» и несколько рассказов.

Экранизации 
 1917 — американский фильм «Том Сойер». В главной роли Джек Пикфорд
 1930 — американский фильм «Приключения Тома Сойера». В главной роли 
 1936 — советский фильм «Том Сойер». В главной роли Костя Кульчицкий
 1938 — американский фильм «Том Сойер». В главной роли Джеки Куган
 1973 — американский фильм «Том Сойер». В главной роли Джонни Уайтакер
 1981 — советский фильм «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». В главной роли Федя Стуков
 2011 — немецкий фильм «Том Сойер». В главной роли Луис Хофман

Примечания

Ссылки 
 Тексты произведений, биография, литература о писателе.

Том Сойер
Романы Марка Твена
Романы 1876 года
Приключенческие романы на английском языке
Сатирические романы
Появились в 1876 году в США